Нассурдин Абдулазимович Имавов (род. 1 марта 1995; Хасавюрт, Дагестан, Россия) — российский и французский боец смешанных боевых единоборств. По национальности кумык. В юношеском возрасте переехал во Францию, называет себя «французским дагестанцем» и обычно представляет эту страну. Однако на официальном сайте UFC около фамилии Имавов расположен российский флаг. Выступает под эгидой UFC с 3 октября 2020 года. Занимает 12 строчку официального рейтинга UFC в среднем весе.

Статистика боев 

|-
| Поражение
|align=center|12-4
|Шон Стрикленд
|Единогласное решение 
|UFC Fight Night: Стрикленд vs. Имавов
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|-
| Победа
|align=center|12-3
|Хоакин Бакли
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Ган vs. Туиваса
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Париж, Франция
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
|Эдмен Шахбазян
|TKO (elbows)
|UFC 268
|
|align=center|2
|align=center|4:42
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
|Иэн Хейниш
|TKO (knee and punches)
|UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw
|
|align=center|2
|align=center|3:09
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center|9-3
| Фил Хоус
| Decision (majority)
| UFC Fight Night: Blaydes vs. Lewis
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-2
| Джордан Уильямс
|Decision (unanimous)
|UFC on ESPN: Holm vs. Aldana
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
| Победа
| align=center| 8-2
| Джонатан Мёнье
|TKO (punches)
|ARES FC 1
|
|align=center|1
|align=center|4:27
|Дакар, Сенегал
|
|-
| Победа
| align=center| 7-2
| Матеуш Глач
|Submission (kimura)
|Thunderstrike Fight League 18
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Козенице, Польша
| 
|-
| Победа
| align=center| 6-2
| Францеско Демонтис
|Submission (rear-naked choke)
|Devil’s Cage
|
|align=center|1
|align=center|2:26
|Куарту-Сант-Элена, Италия
| 
|-
| Победа
| align=center| 5-2
| Грегор Вайбель
|Decision (unanimous)
| City Cage MMA
| 
|align=center|3
|align=center|5:00
| Люцерн, Швейцария
|
|-
| Победа
| align=center|4-2
| Гэри Формоза
|TKO (punches)
|Centurion FC 2
|
|align=center|1
|align=center|2:02
|Паола (Мальта)
|
|-
| Поражение
| align=center|3-2
| Михал Михальски
|Decision (unanimous)
|Fight Exclusive Night 19
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Вроцлав, Польша
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Пол Лоуренс
|TKO (punches)
|Centurion FC 1
|
|align=center|1
|align=center|2:43
|Паола (Мальта)
|
|-
| Победа
| align=center|2-1
| Yanis Cheufre
|Submission (brabo choke)
| Fight Night One 4
|
| align=center|1
| align=center|2:32
|Сент-Этьен, Франция
|
|-
| Победа
| align=center| 1-1
| Саид Магомед Тачаев
| Submission (rear-naked choke)
|Gladiator Fighting Arena 3
|
| align=center|1
| align=center|3:20
|Ним, Франция
|
|-
| Поражение
| align=center|0-1
| Ayadi Majdeddine
| Submission (guillotine choke)
|100 % Fight 27
|
|align=center|1
|align=center|4:49
|Париж, Франция
|
|-

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств по алфавиту
Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Франции